

Patronyme 

 Saul Aaron Kripke, (1940-2022), philosophe et logicien américain ;
 Eric Kripke (1974-), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Madeline Kripke (1943-2020), collectionneuse de dictionnaires.

En logique 
 La sémantique de Kripke est la sémantique de la logique modale et de la logique intuitionniste.